XGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gorom-Gorom (Burkina Faso)